GIT est un sigle qui peut désigner :
 Georgia Institute of Technology, une université de recherche mixte publique, et située à Atlanta (Géorgie), aux États-Unis.

Git est un nom qui peut désigner :
 Git, un logiciel de gestion de versions décentralisé.